Praha ist:
 die tschechische Schreibweise der tschechischen Hauptstadt Prag
 eine Stadt im US-Bundesstaat Texas, siehe Praha (Texas)
 ein Ort in der Mittelslowakei, siehe Praha (Slowakei)
 ein Asteroid, siehe (2367) Praha
 ein Raddampfer, siehe Praha (Schiff, 1865)

Siehe auch:

 Praga